Pechhütte steht für
 Pechofen

Pechhütte bezeichnet folgende Orte

in Brandenburg:
 Gahroer Pechhütte, Wohnplatz der Gemeinde Crinitz im Landkreis Elbe-Elster
 Pechhütte (Baruth/Mark), Wohnplatz der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming
 Pechhütte (Finsterwalde), Ortsteil der Stadt Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster
 Pechhütte (Heideblick), Gemeindeteil der Gemeinde Heideblick im Landkreis Dahme-Spreewald
 Pechhütte (Neu Zauche), Wohnplatz der Gemeinde Neu Zauche im Landkreis Dahme-Spreewald
 Streganz-Pechhütte, Wohnplatz der Gemeinde Heidesee im Landkreis Dahme-Spreewald

in Bayern:
 Pechhütte (Dietersheim), Ortsteil der Gemeinde Dietersheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

in Polen:
 Pechhütte (Oberschlesien) (polnisch: Smolarnia), Ortschaft in der Gemeinde Klein Strehlitz (Strzeleczki) im Powiat Krapkowicki (Kreis Krappitz) in der Woiwodschaft Oppeln